ТВН — многозначная аббревиатура:
 ТВН — термос войсковой носимый
 ТВН — техника высоких напряжений
 ТВН (твн) — ткни в ник
 ТВН — ток высокого напряжения
 ТВН — трансформатор высокого напряжения
 ТВН — телекомпания Кемеровской области, выходит в эфир с февраля 1992 года

См. также 
 ТВНД — тип высшей нервной деятельности
  — аббревиатура латиницей